Аббревиатура РКЦ имеет следующие значения:

 Радиолокатор канала цели (А-35)
 Расчётно-кассовый центр (ЦБ РФ)
 Региональный компьютерный центр
 Римско-католическая церковь
 Российский квантовый центр
 Русская катакомбная церковь
 Русский культурный центр:
 Русский культурный центр (Львов)